Le Stade béthunois Football Club est un club de football français basé à Béthune. Le stade béthunois évolue en Régionale 1.

Histoire 

Depuis sa descente en CFA 2 en 1999, hormis la première saison, Béthune a sombré petit à petit et en 2003, le club descend en division d'honneur de la Ligue Nord-Pas-de-Calais.

En 2006-2007, le club est  du championnat et atteint le  en Coupe de France.

En 2007-2008, le club atteint le  et décroche une  en DH.

En 2008-2009, le club annonce son ambition de remonter en CFA2, mais les Béthunois atteignent la trêve avec une seule victoire et un nul pour 8 défaites en 10 journées, s'inclinant même dès leur entrée en lice en coupe de France face à une équipe hiérarchiquement inférieure. La reprise est meilleure avec 5 victoires et 1 nul sur les 6 premiers matches, mais la spirale négative reprend et le maintien se joue lors de la dernière journée à domicile. Les Béthunois doivent s'imposer en espérant des résultats favorables dans les autres matches. Tous les résultats étaient finalement réunis mais les Béthunois s'inclinent 3 buts à 2 face au SC Douai et sont relégués en DHR.

Malgré les ambitions de remontée immédiate, le début de saison 2009-2010 est catastrophique et dès le mois de novembre le club décide de changer d'entraîneur avec l'arrivée de Carmélo Canetti à la place de Ludovic Graugnard. Longtemps relégables, les Béthunois termineront à la  grâce à 4 victoires lors des 6 derniers matches.

La saison 2010-2011 marque un tournant avec la nomination de Romain Boulert jusqu'alors éducateur des U19 assisté de Jeremy Mutez, à la tête de l'équipe première. Malgré un début de saison poussif les Béthunois fortement rajeunis atteignent le  de la coupe de France, mais après une seconde partie de saison en rouleau compresseur les Béthunois valident leur remontée en DH à trois journées de la fin à l'issue d'une victoire mémorable face à leur concurrent direct Marquette 3 buts à 0. Ce match est d'ailleurs très certainement encore aujourd'hui le record d'affluence du stade Hermant-Deprez ces dernières années avec le  de coupe de France 2014-2015.

Les espoirs sont réels en début de saison 2012 mais les Béthunois finiront 8emes de DH. À l'été 2012 Stéphane Tousart est nommé entraîneur, les résultats sont là avec en deux saisons une  et un  de coupe de France en 2012-2013 puis une  de DH mais seulement un  de coupe de France en 2013-2014.

Belkhacem Abdellak est nommé en , pour sa première saison en 2014-2015 la stade atteint le  de la coupe de France pour une défaite face au Sc Amiens (National) 2 buts à 1 et termine à une belle  de DH. La saison 2015-2016 voit à nouveau le stade atteindre le  de coupe de France face cette fois-ci face à l'Ac Amiens (CFA) et en DH les béthunois finissent à une belle  après avoir perdu les 4 premières journées.

En , Jean-Claude Froissart, récent champion de DHR avec l'Us Vimy est nommé à la tête de l'équipe première avec pour objectif d'atteindre le  de la Coupe de France et surtout de faire remonter le club en CFA2. Malgré un recrutement qui fait du stade Béthunois une des plus belles équipes du championnat et un prétendant sérieux à la montée, l'équipe échouera à une décevante  place à l'issue d'une saison bien trop irrégulière, réussissant de gros coups face à des concurrents directs mais lâchant beaucoup trop de points face à des mal classés. De plus l'équipe quitte la coupe de France dès le  tour. Les Béthunois atteindront tout de même les 1/4 de finale de la coupe de la ligue Nord Pas de Calais.

Jean-Claude Foissart reste à la tête de l'équipe pour la saison 2017-2018 avec pour objectif de bien figurer en Régionale 1 (ex DH) et bien sûr en coupe de France. Pour cette nouvelle saison le club enregistre un renfort de poids avec la signature de Nicolas Fauvergue. Professionnel jusqu'en  au Paris FC, l'attaquant était sans club en 2016/2017 à cause d'une blessure et revient donc à 32 ans dans le club qui l'a vu frapper ses premiers ballons. Et l'impact de l'ancien pro se fait sentir dès le début du championnat qui est excellent de sorte que le stade figure dans le peloton de tête a la trêve en ayant remporté toutes ses rencontres a domicile et n'ayant concédé qu'une seule défaite. Seul point négatif l'élimination précoce en coupe de France dès le 5e tour lors d'un derby sur la pelouse de l'Us Noeux. La seconde partie de championnat est plus mitigée, en effet les Béthunois pourtant solides leaders à 6 journées de la fin, connaissent une fin de saison cauchemardesque et terminent finalement 3e, ratant ainsi l'accession en National 3 pour un point..

Identité

Logos

Palmarès 
 Championnat de France amateurs (1948-1970) (1)
 Champion en 1949
 Nationale 3 (D5)
 Second du groupe A en 1996 et accession en Nationale 2
 Championnat de France amateur 2 (D5)
 Second du groupe A en 1998 et accession en CFA
 Championnat de division d'honneur (3)
 Champion : 1947, 1981, 1987
 Championnat de division d'honneur Régionale 
 Second en 2011 et accession en Division d'honneur
 Coupe de France
 Meilleur parcours :1/8 Finale 1947/1948

Stade 
Le Stade béthunois joue ses rencontre au stade municipal Hermant-Deprez nommé en hommage a deux anciennes gloires du club notamment Léonce Deprez. Le stade peut accueillir 1500 spectateurs

Anciens entraîneurs 

 1948-? : ? Luguez
 ? :  Jack Harris
 1932-1934 :  Raymond Demey
 1980-1983 :  Patrice Bergues
 1993-1998 :   Jean-Francois Niemezcki 
 1998-1999 :  Daniel Krawczyk
 2006-2008 :  Sébastien Dehouck
 2008-2009 :  Ludovic Graugnard
 2009-2010 :  Carmelo Cannetti
 2010-2012 :  Romain Boulert
 2012-2014 :  Stéphane Tousart
 2014-2016 :  Belkacem Abdelhak
 2016- :          Jean-Claude Froissart

Anciens joueurs 
  Louis Dugauguez
  Nicolas Fauvergue

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel du club
  La fiche du club sur le site footballenfrance.fr

Club de football dans les Hauts-de-France
Sport dans le Pas-de-Calais
Club de football fondé en 1902
Béthune